Wacław Jabłoński (1810-1894), powstaniec listopadowy
 Wacław Jabłoński, duchowny, kapelan